

Прізвище

 Боб Пейслі — англійський футболіст та тренер, колишній лівий півзахисник клубу «Ліверпуль»; за свої досягнення як менеджера «Ліверпуля» Пейслі вважається одним з найвидатніших футбольних менеджерів всіх часів.
 Іан Пейслі — північноірландський політик, один з лідерів юніоністського руху в Ольстері, релігійний діяч.

Топонім

Пейслі — місто в центрі Шотландії, адміністративний центр області Ренфрюшир

Пейслі — місто, штат Орегон
 Пейслі — переписна місцевість, штат Флорида

Інше
 Клан Пейслі — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.
 Пейслі (орнамент) — орнаментальна композиція, що складається з повторюваних елементів краплеподібної форми в одному напрямку або дзеркальному, або в довільному.